Хельсинкская епархия — название нескольких епархий, расположенных в Хельсинки.
 Хельсинкская епархия — епархия Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.
 Хельсинкская епархия — епархия Римско-Католической церкви.
 Хельсинкская епархия — прежнее наименование Хельсинкской митрополии Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата.